Pietengau ist der Name folgender Personen: 

 Albert I. von Pietengau, Bischof von Regensburg (1246–1256)
 Berthold von Pietengau († 1254), Fürstbischof von Passau (1250–1254)